Jungfernhof bezeichnet:

 Mazjumprava, ehemaliges Gut bei Riga, heute Teil des Stadtteils Rumbula; danach benannt:
 Gut Jungfernhof (Lager)
 Lieljumprava, ehemalige Gemeinde in Lettland (deutsch Groß-Jungfernhof), siehe Dzelmes
 Jumprava (Gemeinde), Gemeinde im Bezirk Lielvārde, Lettland (deutsch Klein-Jungfernhof)
 Jungfernhof (Neustadt), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied), Rheinland-Pfalz
 Panigrodz, Woiwodschaft Westpommern, Polen (deutsch Jungfernhof)

Siehe auch:
 Gefecht bei Jungfernhof